Појам Џон Фишер може да се односи на:
 Џон Фишер (бискуп),
 Џон Фишер (адмирал),